Авдє́єнко (Авдеєнко) — українське та російське патронімічне прізвище від імені Авдій ().

Відомі носії 
Авдєєнко
 Авдєєнко Богдан Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Авдєєнко Вадим Андрійович — український театральний діяч, заслужений діяч мистецтв України.
 Авдєєнко Геннадій Валентинович (1963) — український легкоатлет, стрибун у висоту, олімпійський чемпіон.
 Авдєєнко Олександр Остапович (1908—1996) — радянський і російський драматург.
 Авдєєнко Петро Петрович (1901—1956) — генерал-майор, Герой Радянського Союзу, командир 51-го стрілецького корпусу 38-ї армії Воронезького фронту.
Авдеєнко
 Авдеєнко Юрій Петрович (1962) — радянський і український футболіст, нападник, український арбітр.
 Авдеєнко Олександр Володимирович (1992) ДПСУ офіцер, м.Одеса

Див. також 

 Овдієнко.